Neuwiesenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Neuwiesenbach (Birkenbach), linker Zufluss des Birkenbachs (zum Siebersbach) bei Kleinhöchberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Neuwiesenbach (Breitbach), linker Zufluss des Breitbaches im Landkreis Kitzingen in Bayern
 Neuwiesenbach (Hensbach), rechter Zufluss des Hensbaches im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Neuwiesenbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Neuwiesenbach (Marbach), rechter Zufluss des Marbachs beim Schweizerhof, Gemeinde Börtlingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Neuwiesenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs bei Schwarzach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Neuwiesenbach (Spundgraben), rechter Zufluss des Spundgrabens (zur Wiesaz) bei Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Neuwiesengraben